L'angelo azzurro (Der Blaue Engel) – film tedesco del 1930 diretto da Josef von Sternberg:
L'angelo azzurro – film statunitense del 1959 diretto da Edward Dmytryk;
L'angelo azzurro/Malgrado tutto, singolo del 1977 di Umberto Balsamo;
Angelo azzurro, cocktail alcolico;
Attentato all'"Angelo Azzurro", fatto di violenza politica avvenuto a Torino il 1º ottobre 1977.